Vinaixa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vinaixa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Vinaixa (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar